Santa Teresa est un toponyme faisant le plus souvent référence à Thérèse d'Avila, employé dans les pays lusophones (parfois orthographié Tereza) et hispanophones.

Santa Teresa : une ville de la province de La Pampa ;
 Santa Teresa : une ville du département de Constitución, dans la province de Santa Fe.

Santa Teresa : une localité du Territoire du Nord.

Santa Teresa : une ville de l'État d'Espírito Santo ;
 Santa Teresa : un quartier de Rio de Janeiro.

Santa Teresa, un quartier de Barakaldo, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.

Santa Teresa : une ville du département de Carazo.

Santa Teresa : une ville de la région de Cuzco.

Santa Teresa : une localité du district de Lembá.

Santa Teresa : une ville du département de Rivera.

Santa Teresa : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Bermúdez dans l'État de Sucre ;
 Santa Teresa : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas ;
 Santa Teresa del Tuy : chef-lieu de la municipalité d'Independencia dans l'État de Miranda ;
 Santa Teresa del Tuy : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Independencia dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme